Trairiensi – abitanti di São Bento do Trairi
Trairiensi – abitanti di Trairi